L'edizione 1973-1974 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Cemil Turan (Fenerbahçe Istanbul), con 14 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 1973-1974.
 Fenerbahçe Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1974-1975.
 Beşiktaş Istanbul e Boluspor ammesse alla Coppa UEFA 1974-1975.
 Mersin Idman Yurdu e Vefaspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
Campionato turco di calcio